Il singolare del torneo di tennis WTA Swiss Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Manuela Maleeva-Fragniere 6-3, 4-6, 6-2.

Teste di serie

 Chris Evert (Campionessa)
 Zina Garrison (secondo turno)
 Manuela Maleeva-Fragniere (finale)
 Lori McNeil (semifinali)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno)
 Katerina Maleeva (quarti di finale)
 Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)

 Assente
 Kate Gompert (terzo turno)
 Assente
 Catherine Tanvier (secondo turno)
 Marianne Werdel-Witmeyer (primo turno)
 Lisa Bonder-Kreiss (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1987